Eastwood se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alice Eastwood
 Rod Eastwood